Шабранский — фамилия. 

Известные носители:

 Шабранский, Абрам Иосиф (1801—1882) — польский юрист, писатель и переводчик. 
 Шабранский, Вячеслав Викторович (род. 1987) — украинский боксёр.
 Шабранский, Виталий Леонидович (1917—1992) — Герой Социалистического Труда.